Los Palacios steht für folgende geographischen Objekte:

 Los Palacios (Pinar del Río), Municipio und Ort in Kuba
 Los Palacios (La Rioja) in Argentinien
 Los Palacias (Chiapas) in Mexiko
 Los Palacias (Oaxaca) in Mexiko
 Los Palacios y Villafranca, Ort in der Provinz Sevilla, Spanien